Галуа:

 Галуа, Пьер-Мари (1911—2010) — французский геополитик, бригадный генерал ВВС Франции, специалист в области ядерного оружия.
 Галуа, Эварист — выдающийся французский математик, основатель современной высшей алгебры.
 Галуа — кратер на обратной стороне Луны.
 «Галуа» — французский броненосец.